Zu den Strecken des Fahrplanfelds 730 (Zürich–Meilen–Rapperswil) siehe:

 Bahnstrecke Zürich–Winterthur (Zürich HB–Zürich Hardbrücke)
 Rechtsufrige Zürichseebahn (Zürich Hardbrücke–Meilen–Rapperswil)

700…